Марк Лициний Красс ():

 Марк Лициний Красс Агеласт — претор;
 Марк Лициний Красс (115—53 до н. э.) — триумвир, один из богатейших людей своего времени;
 Марк Лициний Красс Див — сын Марка Лициния Красса;
 Марк Лициний Красс — консул 30 до н. э., сын Марка Лициния Красса Дива;
 .